Трокели — топоним:

Белоруссия 
 Трокели — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Трокели — агрогородок в Вороновском районе Гродненской области.
 Трокели — деревня в Островецком районе Гродненской области.